Die Slovenia International 2010 im Badminton fanden vom 13. bis zum 16. Mai 2010 in Lendava statt.

Endrundenergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 badminton.de

2010
Badminton 2010
BE Circuit 2010/11
Sport (Lendava)